Dok se u prvim stoljećima kršćanstva prostori koji su bili sagrađeni za liturgijske sastanke nazivaju kršćanski hramovi, po uzoru na stare hramove, od 6. stoljeća se takve zgrade počinju nazivati crkve, po ljudima koji ih koriste. 

Crkve su tog razdoblja izvana sasvim neugledne, građene od neožbukane cigle ili kamena, ali su zato iznutra veoma bogato ukrašene i raščlanjene. Po tom se bitno razlikuju od poganskih hramova, koji su izvana bili bogato ukrašeni, a iznutra jednostavni i neugledni.

Prijelaz iz antike u predromaniku u povijesti umjetnosti se uzima kao prijelaz iz staroga u srednji vijek.

Galerija

Povezani članci 

 predromanika
 starohrvatska umjetnost
 kršćanska umjetnost
 crkvena arhitektura
 ranokršćanska Crkva
 romanička crkva
 gotička crkva
 renesansna crkva
 barokna crkva
 klasicistička crkva
 moderna crkva

Literatura 

Čaplar – Henčić:  Zajednica 2 – priručnik za katehete, Zagreb, 2011.

Crkvena arhitektura
crkva